Trnjane je lahko:
 Trnjane, Aleksinac (Srbija)
 Trnjane, Negotin (Srbija)
 Trnjane, Požarevac (Srbija)